Шишкинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шишкинское — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Шишкинское — посёлок в Иглинском районе Башкортостана, упразднён в 1980 г.

См. также 
 Шишкинское сельское поселение
 Шишкинский